Kroupa ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kroupa (1857–1935), österreichischer Montanist
 Jiří Kroupa (* 1951), tschechischer Kunsthistoriker

 Pavel Kroupa (* 1963), australischer Astrophysiker und Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn
 Vlastimil Kroupa (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Krupa